Балаклія — місто, Харківська область, Балаклійський район, районний центр
 Балаклія — село, Полтавська область, Великобагачанський район
 Балаклія — назва села Балаклея Черкаського району Черкаської області до 2004 року
 Балаклія — залізнична пасажирська станція Харківської дирекції Південної залізниці розташована в Харківській області
 Балаклія-1 — зупинний пункт Одеської залізниці у Черкаського району Черкаської області
 Балаклія-2 — зупинний пункт  Одеська залізниці у Черкаського району Черкаської області

Див. також 
 Балаклея